Greeley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Greeley County (Kansas)
Greeley County (Nebraska)